Урро (Арока) — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Урро (Пенафьел) — район в Португалии, входит в округ Порту.